Il singolare  dell'Open de Rennes 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Kenny de Schepper era il detentore del titolo, ma ha perso in finale contro Nicolas Mahut 6-3, 7-6(7-3).

Teste di serie

  Kenny de Schepper (finale)
  Nicolas Mahut (Campione)
  Guillaume Rufin (primo turno)
  Jesse Huta Galung (primo turno)

  Jan Hájek (secondo turno)
  Marc Gicquel (semifinali)
  Andrej Martin (quarti di finale)
  Marius Copil (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open de Rennes 2013
ATP Challenger Tour 2013